Шатонёф-дю-Пап () — коммуна во французском департаменте Воклюз региона Прованс — Альпы — Лазурный Берег. Относится к кантону Оранж-Уэст.

Географическое положение 

Шатонёф-дю-Пап расположен в 12 км к северу от Авиньона. Соседние коммуны: Жонкьер и Куртезон на северо-востоке, Бедаррид на юго-востоке, Сорг на юге, Советерр на юго-западе, Рокмор на западе, Монфокон на северо-западе.

Демография 
Население коммуны на 2010 год составляло 2140 человек.

Достопримечательности 
 Замок Шатонёф-дю-Пап, XIV век.
 Фонтан Суспирона, XIV век.
 Башня л’Эрс, XII век.
 Музей виноградарского инвентаря отца Ансельма.
 Церковь Нотр-Дам-де-л’Ассомпсьон в романском стиле.
 Часовня Сен-Пьер-дю-Люксембур, XVIII век.
 Часовня Сен-Теодорик в романском стиле, XVI век. Сейчас выставочный зал.

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Национальный институт статистики